Tippeligaen 2009 spelades 14 mars-1 november 2009 och var den 19:e säsongen av den norska elitserien i fotboll under namnet Tippeligaen. Totalt spelades 30 omgångar. Regerande mästare inför säsongen var Stabæk Fotball och nykomlingar var Odd Grenland, Sandefjord och IK Start. Rosenborg BK avgjorde serien redan i september 2009.

Skyttekung blev Rade Prica, Rosenborg BK med 17 mål.

Tabell

Poängtabell

Resultattabell

Lag och hemmaplaner 
●
Tromsø
●
Bodø/Glimt
●
Rosenborg
●
Molde
●
Aalesund
●
Brann
●
Viking
●
Start
●
Lillestrøm
●
Vålerenga, Lyn
●
Stabæk
●
Fredrikstad
●
Strømsgodset
●
Sandefjord
●
Odd Grenland

Referenser

2009 i Norge
Fotbollssäsongen 2009
2009